Füst steht für:

 Milán Füst, ein ungarischer Schriftsteller
 Führungsstelle im Technischen Hilfswerk (THW), siehe Fachgruppe Führung/Kommunikation
 Führungsstelle einer Unterabteilung der Polizei, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen#F

Siehe auch: Fust, Fuest

FUST